Ювілейна селищна рада — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Ювілейна селищна рада — Луганська область, м. Луганськ, Артемівський район